Lights Out – album zespołu Antimatter
 Lights Out – album zespołu Graveyard
 Lights Out – album Lila Wayne’a
 Lights Out – album Petera Wolfa
 Lights Out – amerykański serial radiowy nadawany w latach 1934–1947
 Lights Out – serial telewizyjny z 2011
 Lights Out – szwedzki film krótkometrażowy w reżyserii Davida F. Sandberga z 2013
 Lights Out – amerykański film w reżyserii Davida F. Sandberga z 2016